Preve ist der Familienname folgender Personen:

 Costanzo Preve (1943–2013), italienischer Philosoph und politischer Theoretiker
 Mariam Irene Tazi-Preve (* 1961), österreichische Autorin